

Дорренс — місто, штат Канзас
 Дорренс Тауншип — селище, штат Пенсільванія